Виктор Кабанов: Кабанов, Виктор Александрович (1934—2006) — советский и российский химик, академик РАН.
 Кабанов, Виктор Данилович (род. 1931) — российский учёный-животновод, член-корреспондент РАСХН (1995).